Paul Morin (1818-1879), personnalité politique française et industriel de l'aluminium (Paul Morin et Cie) ;
 Paul Morin (1889-1963), écrivain et poète canadien ;
  (1918-2000), espérantiste français ;
 Paul Morin (1924-2020), résistant et homme politique français.